Weichsel kan syfta på:

 Weichsel – äldre svenskt namn på en flod i Polen, se Wisła
 Weichsel (geologi) – den senaste istiden